Roland Green (1885–1947) – australijski polityk, poseł z okręgu Richmond
 Roland Green (1892–1970) – brytyjski malarz
 Roland J. Green (ur. 1944) – amerykański pisarz i wydawca SF&F
 Roland Green (ur. 1974) – kanadyjski kolarz